Un disque d'or désigne dans plusieurs pays le premier disque de certification, récompense musicale. Il est un aussi un titre d'œuvre notamment porté par : 
 Disque d'or, compilation de Mireille Mathieu sortie en 1973 ;
 Disque d'or/2, compilation de Mireille Mathieu sortie en 1974 ;
 Disque d'or - Sheila & B.Devotion, album de Sheila sorti en 1979 ;
 Disque d'or - Et ne la ramène pas, compilation de Sheila sorti en 1981.

Voir aussi